Elsayed ist der Familienname folgender Personen:
 Fady Elsayed (* 1993), britischer Schauspieler
 Mohamed Elsayed (* 1973), ägyptischer Boxer

Siehe auch:
 El-Sayed (Begriffsklärung)